Гвајабо има више значења:

 Гвајабо, Пуерто Гвајабо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Гвајабо (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвајабо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику